«It's a Man's World» — п'ятий студійний альбом американської поп-співачки Анастейші. Реліз відбувся 9 листопада 2012 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Анастейші 

Альбоми Анастейші